Белинчон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Население — 363 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Куэнки